Lapa (Lissabon), een plaats in Portugal
 Lapa (Cartaxo), een plaats in Portugal
 Lapa (Nepal), een dorp in Nepal
 Lapa (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Lapa (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Lapa (Rio), een wijk in Rio de Janeiro
 Lapa (eiland), een eiland in het Tokelau-eilandse atol Fakaofo